

Musica 
 Pinball Wizard – singolo degli Who del 1969
 Pinball Wizard – singolo di Elton John del 1976
 Pinball Wizard/See Me Feel Me – singolo dei The New Seekers del 1973

Videogiochi 
 Pinball Wizard – videogioco del 1983 per ZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad CPC
 Pinball Wizard – titolo americano di Macadam Bumper, videogioco del 1985 per molti computer
 Pinball Wizard – videogioco del 1987 per Amiga